

Geografia
 Periș – comune della Romania, ubicato nel distretto di Ilfov

Persone
 Antoni Miguel Sivera Peris – ex calciatore andorrano
 Giancarlo Peris – ex mezzofondista italiano
 Luis Romano Peris Belmonte, noto come Gary Low – cantante e compositore italiano
 Mercedes Peris – nuotatrice spagnola
 Nova Peris –ex hockeista su prato e politica australiana
 Ratko Periš – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista croato
 Sandra Cervera Peris – attrice spagnola
 Sergio Peris-Mencheta – attore e regista teatrale spagnolo